Die Estoril Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. April bis 1. Mai 2005 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurden die BMW Open in München ausgetragen, die wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählte. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen in Oeiras statt.

Im Einzel schied der Titelverteidiger Juan Ignacio Chela schon in der ersten Runde aus. Es gewann der an fünf gesetzte Argentinier Gastón Gaudio die Einzelkonkurrenz, indem er im Finale den an vier gesetzten, mit einer Wildcard gestarteten Spanier Tommy Robredo schlug. Damit gewann er seinen sechsten Karrieretitel und den dritten von fünf Titel in der Saison 2005.
Das Doppel gewannen im letzten Jahr die Argentinier Chela und Gaudio, die nicht erneut zusammen spielten. Gaudio trat gar nicht zum Doppel an, während Chela mit Robredo erneut das Finale erreichte, dort aber den Tschechen František Čermák und Leoš Friedl unterlag, die an drei gesetzt waren und ihren achten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 600.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 625.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Oeiras